Eagle Pass steht für:
 Eagle Pass (British Columbia), 550 Meter hoher Gebirgspass in den Rocky Mountains
 Eagle Pass (Texas), Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika